Jean Baptiste Arnaud ou Jean-Baptiste Arnaud peut désigner :
 Jean Baptiste Arnaud (1753- 1829), magistrat et homme politique français des  ; 
 Jean Baptiste Arnaud (1754-1823), général d'Empire ;
 Jean-Baptiste Arnaud-Durbec (1827-1910), peintre français.